En geografía, Ross puede referirse a:

 La dependencia Ross, área de la Antártida reclamada por Nueva Zelanda.
 La isla de Ross, isla ubicada frente a la costa de la Tierra de Victoria, en el estrecho de McMurdo.
 El mar de Ross, bahía profunda entre el océano Glacial Antártico y la Antártida, entre la Tierra de Victoria y la Tierra de Marie Byrd, al sur de Nueva Zelanda.
 Ross, localidad en las Borders de Escocia.
 Ross o Ross-shire; condado de las Tierras Altas de Escocia.
 Ross, condado de Ohio (Estados Unidos).
 Ross, localidad de Middleton, Northumberland (Inglaterra).
 Ross, localidad de Nueva Zelanda.
 Ross River, población situada en el territorio de Yukón (Canadá).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes botánicos, autores de nombres científicos:

 Alexander Milton Ross – A.M.Ross (1832-1897).
 David Ross – D.Ross (ca. 1810-1881).
 Estelle M. Ross – E.M.Ross (n. 1952).
 Herman Ross – H.Ross (1863-1942).
 J. Ross – J.Ross (fl. 1943).
 James Clark Ross – J.C.Ross (1800-1862), botánico y explorador británico, oficial de la Marina Real británica y descubridor del mar de Ross.
 James Henderson Ross – J.H.Ross (n. 1941).
 John Ross – Ross (1777-1856), almirante escocés, explorador ártico.
 Nils-Erik Ross – N.-E.Ross (fl. 1949).
 Pontus Henry Ross – P.H.Ross.
 Robert Ross – R.Ross (1912-2005).
 Ronald Ross – Ron.Ross (1857-1932).
 Timothy S. Ross – T.S.Ross (n. 1962).

También, puede referirse a estas otras personalidades:

 Agustín Ross Edwards (1844-1926), banquero, diplomático y político chileno.
 Betsy Ross (1752-1836) , diseñadora estadounidense, diseñadora de la Bandera de Estados Unidos.
 Blake Ross (n. 1985), programador estadounidense de software, creador del navegador Mozilla Firefox.
 Caleb Ross, actor neozelandés, protagonista de La Tribu.
 David Ross McCord (1844-1930), abogado y filántropo canadiense, fundador del Museo McCord.
 Diana Ross (n. 1944), actriz y cantante estadounidense de soul.
 Frank Elmore Ross, astrónomo británico, descubridor de la estrella Ross 248.
 Gustavo Ross (1879-1961), político y financista chileno.
 Herbert Ross (1927-2001), actor, director y productor estadounidense de cine.
 Jackie Ross (n. 1946), cantante estadounidense de soul.
 Jesús Martínez Ross (n. 1934), político mexicano.
 John Ross (1790-1866), cacique principal de la nación Cheroqui.
 Katharine Ross, actriz estadounidense.
 Marilina Ross (n. 1943), cantante y actriz argentina.
 Norman Ross, nadador estadounidense, campeón olímpico de natación en Amberes 1920.
 Patrick Ross (1777-1849), almirante de la Armada Británica y gobernador de Antigua y Barbuda.
 Ronald Ross (1857-1932), naturalista, médico, matemático, zoólogo y entomólogo escocés, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1902.
 Ross Brawn (n. 1954), ingeniero británico de automovilismo, director técnico de la escudería de Fórmula 1 Brawn GP.
 Ross Perot (n. 1930), político y empresario estadounidense.
 Tony Ross (n. 1938), ilustrador y autor británico.
 William David Ross (1877-1971), filósofo escocés.
 William Ross Ashby (1903-1972), médico y neurólogo inglés.

Además, puede hacer referencia a:

 El cráter lunar de Ross.
 El Fuerte Ross, nombre con el cual es conocida una antigua fortaleza rusa en California.
 ROSS, siglas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
 Ross 248, una estrella en la constelación de Andrómeda.
 Ross Geller, personaje de ficción de la serie de televisión estadounidense Friends.
 La Escuela Ross de Negocios, escuela de negocios de la Universidad de Míchigan.
 La Universidad Ross, universidad dominicana especializada en medicina.